Vu sur Terre est une série documentaire française créée par Dominique Pipat et diffusée à partir du  sur France 5.

Synopsis 
Cette série documentaire invite les téléspectateurs à la découverte de la planète Terre et ses trésors. Des rencontres avec des amoureux de la nature vivant au cœur d'un environnement protégé.

Épisodes

Liens externes 
 
 Vu sur Terre sur le site de Patly Productions

Émission de télévision produite en France
Émission de télévision documentaire
Émission diffusée sur France 5
Série télévisée documentaire